Polski Związek Żeglarski – organizacja skupiająca kluby żeglarskie, istniejąca w latach 1924–1951
 Polski Związek Żeglarski – związek sportowy o zasięgu krajowym zrzeszający Okręgowe Związki Żeglarskie istniejący obecnie od roku 1957